→, -> eller >> kan syfta på:

 → – en högerpekande pil, se Pil (figur)
 → – en symbol för logisk grind, se implikation
 → – en matematisk symbol, se Lista över matematiska symboler